Maria, canção de música popular brasileira do começo do século XX.
Maria (canção Michel Teló)
Maria (canção de Justin Bieber)
María (canção), single de Rick Martin.
Maria (canção de Blondie).
Maria, single do álbum International Superhits! da banda Green Day

Ver também 
Maria

Desambiguações de música